Smržov est un toponyme qui peut désigner :

Smržov, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Smržov, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Horní Smržov, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie